Худолиевка — топоним

Украина 
 Худолиевка — село,  Семёновский район,  Полтавская область
 Худолиевка — село,  Чигиринский район,  Черкасская область